28-й Кубок кубков ЕКВ среди женщин прошёл с 27 ноября 1999 по 12 марта 2000. Победителем стал итальянский клуб «Перуджа». Это был последний розыгрыш данного турнира. Со следующего сезона вместо Кубка кубков проводится Кубок топ-команд.

Квалификация

Групповой этап 
На групповой стадии Лиги кубков участвовали 16 команд. По две лучшие команды из каждой группы выходят в «Финал четырёх».

Группа A

Группа B

Финал четырёх 
Финал четырёх прошёл 11—12 марта в итальянском городе Перуджа.

Полуфинал 
 Энка —  Панатинаикос 0:3 (15:25, 19:25, 21:25)
 Универсидад Гранада —  Перуджа 0:3 (12:25, 11:25, 19:25)

Матч за 3-е место 
 Энка —  Универсидад Гранада 3:0 (25:18, 25:19, 28:26)

Финал 
 Панатинаикос —  Перуджа 0:3 (21:25, 19:25, 10:25)

Ссылки 
 Результаты на сайте ЕКВ

1999 год в волейболе
2000 год в волейболе